Сен-Жермен-де-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Сен-Жермен-де-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сен-Жермен-де-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Сен-Жермен-де-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Сен-Жермен-де-Пре — церква і квартал в Парижі